Миладиновци може да се отнася за:

 Братя Димитър и Константин Миладинов;
 село Миладиновци (Област Добрич), България;
 село Миладиновци (Област Търговище), България;
 село Миладиновци (Област Ямбол), България;
 село Хаджилари (община Белимбегово), на мекедонски литературен език Миладиновци, Република Македония.